Politische Meinung kann stehen für 
 das politische Wertesystem einer Person, eine politische Ideologie, ggf. geprägt durch Indoktrination
 die Zeitschrift Die Politische Meinung